Alberto Gaspar Spota (Buenos Aires, 6 de septiembre de 1907 - Buenos Aires, 31 de marzo de 1991) fue un abogado e ingeniero civil argentino.

Reseña biográfica
En la carrera de abogado se desempeñó en gran parte en el Derecho Civil, haciendo grandes reformas en el Código Civil, también  Integró diversas comisiones profesionales y técnicas como la del proyecto de Bases de Legislación de Aguas, introdujo entre otras, la teoría del abuso del derecho, la teoría de la imprevisión, el riesgo creado, la lesión subjetiva, la locación de obra en las profesiones liberales, el concepto del dominio de aguas y ríos entre los estados. Desarrolló el único tratado de medianería legal del país.

Actividades y cargos 

Abogado desde 1925.
Ingeniero Civil desde 1925.
Doctorado en Derecho desde 1933.
Doctor en Jurisprudencia.
Escritor Jurista.
Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (1937 - 1939).
Profesor Fundador (Contratos) de la Facultad de Ciencias Jurídicas (USAL) desde 1957.
Profesor Fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) desde 1958.
Profesor de Derecho Civil (Contratos) en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desde 1958.
Director de su Instituto de Jurisprudencia de la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) (UBA) desde (1959-1963).
Miembro de la Comisión de Derecho Civil Internacional.
Creo el proyecto de Bases de Legislación de Aguas.
Introdujo grandes reformas en el Código Civil.
Introdujo la teoría del abuso del derecho.
Introdujo la teoría de la imprevisión.
Introdujo el riesgo creado.
Introdujo la lesión subjetiva.
Introdujo la locación de obra en las profesiones liberales.
Introdujo el concepto del dominio de aguas y ríos entre los estados. 
Desarrolló el único tratado de medianería legal del país. 
Escribió diversos artículos a diarios, revistas juristas e instituciones en España e Italia.

Distinciones 
Premio Konex 1986: Derecho Civil e Internacional
Premio Profesor Eduardo Prayones (Es otorgado a la mejor tesis de Derecho Civil). 
Premio Universitario Medalla de Oro (Es otorgado en forma anual, previo informe del cuerpo de profesores, al exalumno regular sobresaliente en cada carrera) en la Facultad de Derecho (Universidad de Buenos Aires) 
Premio Universitario Medalla de Oro (Es otorgado en forma anual, previo informe del cuerpo de profesores, al exalumno regular sobresaliente en cada carrera) en la Facultad de Ingeniería (Universidad de Buenos Aires)

Referencias

Obras

Enlaces externos 
 https://www.fundacionkonex.org/b106-alberto-gaspar-spota
 https://openlibrary.org/authors/OL612071A/Alberto_G._Spota
 https://scholar.google.com.ar/citations?user=aYRBI1AAAAAJ&hl=es

Abogados de Argentina
Ingenieros civiles de Argentina
Porteños
Fallecidos en Buenos Aires